Сеџвик има више значења:
 Округ Сеџвик (Канзас)
 Округ Сеџвик (Колорадо)
 Сеџвик (Арканзас)
 Сеџвик (Канзас)
 Сеџвик (Колорадо)